Za Školou může být

 ulice
 Za Školou (Bludov)
 Za Školou (Bobnice)
 Za Školou (Brno)
 Za Školou (Buchlovice)
 Za Školou (Bystřany)
 Za Školou (Byšice)
 Za Školou (Čelákovice)
 Za Školou (Dačice)
 Za Školou (Děčín)
 Za Školou (Dobronín)
 Za Školou (Dobšice)
 Za Školou (Dolní Ředice)
 Za Školou (Domašov)
 Za Školou (Frýdek-Místek)
 Za Školou (Habry)
 Za Školou (Hloubětín) – zaniklý název ulice v Hloubětíně, v současnosti Šestajovická
 Za Školou (Homole)
 Za Školou (Horní Lhota)
 Za Školou (Hrabětice)
 Za Školou (Hradec Králové)
 Za Školou (Hrádek nad Nisou)
 Za Školou (Chýně)
 Za Školou (Jiříkovice)
 Za Školou (Kladno)
 Za Školou (Kolín)
 Za Školou (Kralupy nad Vltavou)
 Za Školou (Krhová)
 Za Školou (Krupka)
 Za Školou (Kunštát)
 Za Školou (Lány)
 Za Školou (Lázně Toušeň)
 Za Školou (Liběchov)
 Za Školou (Lomnice nad Popelkou)
 Za Školou (Lužná)
 Za Školou (Mariánské Lázně)
 Za Školou (Mělník)
 Za Školou (Merklín)
 Za Školou (Moravský Žižkov)
 Za Školou (Mostkovice)
 Za Školou (Načeradec)
 Za Školou (Nechanice)
 Za Školou (Nový Jičín)
 Za Školou (Nučice)
 Za Školou (Obořiště)
 Za Školou (Obříství)
 Za Školou (Olomouc)
 Za Školou (Ostrava)
 Za Školou (Panenské Břežany)
 Za Školou (Plaňany)
 Za Školou (Poděbrady)
 Za Školou (Praha)
 Za Školou (Protivanov)
 Za Školou (Přerov)
 Za Školou (Radovesnice I)
 Za Školou (Rajhradice)
 Za Školou (Ratboř)
 Za Školou (Rožnov pod Radhoštěm)
 Za Školou (Rynholec)
 Za Školou (Skalná)
 Za Školou (Slavičín)
 Za Školou (Sobotka)
 Za Školou (Sokoleč)
 Za Školou (Staré Město)
 Za Školou (Studénka)
 Za Školou (Svárov)
 Za Školou (Svatobořice-Mistřín)
 Za Školou (Teplice nad Metují)
 Za Školou (Tišice)
 Za Školou (Trutnov)
 Za Školou (Údlice)
 Za Školou (Újezdeček)
 Za Školou (Velká Býteš)
 Za Školou (Velké Němčice)
 Za Školou (Velký Újezd)
 Za Školou (Vinařice)
 Za Školou (Vlkava)
 Za Školou (Vnorovy)
 Za Školou (Vrbice)
 Za Školou (Vřesina)
 Za Školou (Vysoké Chvojno)
 Za Školou (Zlín)

 jiné
 být za školou, jít za školu – úmyslná trestuhodná neúčast žáka nebo studenta na vyučování, svévolné opuštění školy